Braasch ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Braasch (1935–2020), deutsche Kabarettistin, Schauspielerin und Autorin
 Detlev Braasch (* 1939), deutscher Politiker der CDU
 Ernst Braasch (1914–nach 1963), deutscher Schauspieler bei Bühne und Film
 Heiner Braasch († 1982), Hamburger Reeder und Finanzmakler
 Heinrich Braasch (1902–1941), deutscher Kommunalpolitiker; Landrat von Neustettin, Dramburg und Breslau
 Heinz Braasch (1920–?), deutscher Fußballspieler
 Hinrich Braasch (1878–1968), niederdeutscher Schriftsteller
 Karsten Braasch (* 1967), deutscher Tennisspieler
 Otto Braasch (1936–2021), deutscher Pilot und Luftbildarchäologe
 Ursula Braasch-Schwersmann (1955–2021), deutsche Historikerin

Siehe auch:
 Brasch